Era un centro in grado di far valere la sua grande massa fisica, dotato inoltre di buone doti offensive. Poteva difettare talvolta di concentrazione o impegno, ma le sue qualità sono comunque arrivate a fargli vestire la maglia della Nazionale argentina.

Carriera

Club 
Inizia la carriera al Deportivo San Andrés, in seconda divisione, dove rimane fino al 2000. Avviene poi il trasferimento al Libertad de Sunchales, con cui Román disputa tre stagioni, intervallate da una breve parentesi spagnola al Murcia (2002) e una uruguayana all'Aguada BC (2003).

La seconda esperienza europea avviene con la maglia dei Crabs Rimini, dove trascorre due annate giocando in Legadue: le cifre del secondo anno sono di 15,4 punti e 9,5 rimbalzi di media a partita. Poi una serie di trasferimenti: nella stagione 2005-06 indossa la casacca argentina dell'Atlético de Junín, per poi finire nel marzo 2006 al Baloncesto León (seconda divisione spagnola). In estate accetta l'offerta italiana della Carife Ferrara, ma non supererà le visite mediche. El Chuzo (questo il suo soprannome) continua a girare il mondo, firmando un contratto addirittura in Arabia Saudita, con la maglia dell'Al-Ittihad. Pochi mesi dopo ritorna nella massima serie argentina, tra le file del Regatas. A maggio 2007 emigra questa volta in Venezuela per giocare nel Trotamundos de Carabobo, salvo poi fare ritorno in patria con destinazione Peñarol Mar del Plata. Al termine della stagione 2008-09, disputata ancora con la maglia del Peñarol, viene nominato come miglior giocatore argentino del campionato.

Nazionale 
L'esordio nella Nazionale argentina avviene nel 2003, in occasione di un match disputato contro il : nello stesso anno viene convocato per i Giochi Panamericani e per il Torneo Sudamericano di pallacanestro, manifestazione che vincerà poi l'anno successivo. Con la "Selección" gioca poi altri tornei continentali, tra cui: i FIBA Americas Championship nel 2005 e nel 2007 ottenendo un secondo posto in entrambe le occasioni, i Giochi panamericani 2007 chiusi con un quarto posto e una vittoria al Torneo Sudamericano di pallacanestro 2008.

Il 2008 è anche l'anno delle Olimpiadi di Pechino: l'Argentina viene eliminata in semifinale dagli Stati Uniti di Kobe Bryant e LeBron James: vincendo con la sua squadra la finale per il terzo posto, González conquista la medaglia di bronzo.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni

Vincitori di medaglia di bronzo olimpica per l'Argentina